8-й выпуск  Тура Зеландии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 21 марта 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал бельгийский велогонщик Ильо Кейссе из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 19 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 5 проконтинентальных и 11 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 140 гонщиков. До финиша доехали только 20 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Зеландии 2015 на FirstCycling
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Март 2015 года